Por Plou pode estar à procura de:
 Plou (Espanha)
 Plou (França)

Desambiguações de topônimos